Washington Park (Flórida)
Washington Park (Illinois)
Washington Park (Carolina do Norte)

Ver também

Desambiguação
Desambiguações de topônimos